Bovill steht für:
 Bovill (Idaho), USA

Boville ist der Familienname folgender Personen:
 C. H. Bovill (1878–1918), Schriftsteller
 Elliot Bovill (1848–1893), Chief Justice of Cyprus, Chief Justice of the Straits Settlements
 Frederick Bovill, Opernsänger
 James Bovill (* 1971), Cricketspieler
 William Bovill (1814–1873), Richter

Siehe auch:
 Bovell